Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1997 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 26 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Gigi Fernández et Natasha Zvereva battent Mary Joe Fernández et Lisa Raymond en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem et de leur  sur le circuit WTA.

Parcours 

|-
|1||style=background-color:#CCCCFF| Gigi Fernández Natasha Zvereva||align=center|Victoire|| Mary Joe Fernández Lisa Raymond (5)
|-
|2|| Lindsay Davenport Jana Novotná||align=center||| Conchita Martínez Patricia Tarabini (10)
|-
|3|| Martina Hingis Arantxa Sánchez||align=center|1/2 finale|| Gigi Fernández Natasha Zvereva (1)
|-
|4|| Larisa Neiland Helena Suková||align=center|1/4 de finale|| Mary Joe Fernández Lisa Raymond (5)
|-
|5|| Mary Joe Fernández Lisa Raymond||align=center|Finale'''|| Gigi Fernández Natasha Zvereva (1)
|-
|6|| Nicole Arendt Manon Bollegraf||align=center|1/4 de finale|| Gigi Fernández Natasha Zvereva (1)
|-
|7|| Yayuk Basuki Caroline Vis||align=center|1/4 de finale|| Martina Hingis Arantxa Sánchez (3)
|-
|8|| Alexandra Fusai Nathalie Tauziat||align=center|1/2 finale|| Mary Joe Fernández Lisa Raymond (5)
|}

|-
|9|| Katrina Adams Lori McNeil||align=center||| Mercedes Paz Rene Simpson
|-
|10|| Conchita Martínez Patricia Tarabini||align=center|1/4 de finale|| Alexandra Fusai Nathalie Tauziat (8)
|-
|11|| Naoko Kijimuta Nana Miyagi||align=center||| Larisa Neiland Helena Suková (4)
|-
|12|| Sabine Appelmans Miriam Oremans||align=center||| Chanda Rubin Brenda Schultz
|-
|13|| Amy Frazier Kimberly Po||align=center||| Els Callens Ginger Helgeson
|-
|14|| Kristie Boogert Irina Spîrlea||align=center||| Silvia Farina Gloria Pizzichini
|-
|15|| Anna Kournikova Elena Likhovtseva||align=center||| Alexandra Fusai Nathalie Tauziat (8)
|-
|16|| Ruxandra Dragomir Iva Majoli||align=center||| Nicole Arendt Manon Bollegraf (6)
|}

|-
|1|| Emmanuelle Curutchet Sophie Georges||align=center||| Gigi Fernández Natasha Zvereva (1)
|-
|2|| Émilie Loit Amélie Mauresmo||align=center||| Nicole Arendt Manon Bollegraf (6)
|-
|3|| Segolene Berger Karolina Jagieniak||align=center||| Virag Csurgo Liezel Huber
|-
|4|| Nathalie Dechy Lea Ghirardi||align=center||| Rika Hiraki Florencia Labat
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1997
France Double dames
Tennis en France en 1997
Tennis en mai 1997
Tennis en juin 1997